Cet article présente la liste des villes du Tadjikistan.

Villes du Tadjikistan de plus de 10 000 habitants

Annexes

Sources

Références

Liens externes

Comité public de Statistiques
City Population

Tadjikistan
Liste en rapport avec le Tadjikistan